Curzon, comune francese della Vandea;
George Nathaniel Curzon, Viceré dell'India dal 1899 al 1905 e Ministro degli esteri della Gran Bretagna dal 1919 al 1924;
Linea Curzon, linea di demarcazione proposta nel 1919 dal Ministro degli Esteri inglese George Nathaniel Curzon come possibile armistizio tra la Polonia ad ovest e la Repubblica socialista sovietica federale russa ad est, durante la guerra polacco-sovietica del 1919-1920.